

Persone
Andrea Saltini (1974) – pittore, poeta e direttore artistico italiano
Antonio Saltini (1943) – giornalista, agronomo e accademico italiano
Marianna Saltini (1889-1957) – religiosa italiana, proclamata venerabile dalla Chiesa Cattolica
Pietro Saltini (1839-1908) – pittore italiano
Vittorio Saltini (1934) – critico letterario e scrittore italiano
Zeno Saltini (1900 1981) – presbitero italiano, fondatore della comunità di Nomadelfia

Altro
Polca a saltini – danza tradizionale della zona delle Quattro Province